Neoklassizismus steht für folgende Stilrichtungen:

 Neoklassizismus (Ballett)
 Neoklassizismus (bildende Kunst)
 Neoklassizismus (Literatur), siehe Klassizismus (Literatur)
 Neoklassizismus (Musik)

Siehe auch:
 Klassizismus
 Neoklassik